Un guéridon est une petite table.

Le terme apparaît dans plusieurs titres :
Le Guéridon, tableau de Georges Braque peint en 1911.
Guéridon, tableau de Georges Braque peint en 1913.
Le Guéridon, tableau de Pablo Picasso peint en 1913-1914.
Le Guéridon, tableau de Georges Braque peint en 1928.